Monàkino (Ussuriïski), població del territori de Primórie, a Rússia
 Monàkino (Partizanski), població del territori de Primórie, a Rússia